

Antropologia 
 Choctaw – tribù indiana
 Nazione Choctaw dell'Oklahoma – tribù indiana

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Choctaw National Wildlife Refuge' – area protetta
 Choctaw – città della contea di Oklahoma, nell'omonimo stato
 Choctaw Lake – census-designated place della contea di Madison, nell'Ohio

Altro 
 Lingua Choctaw – lingua parlata dall'omonima tribù
 Choctaw soprannome del Sikorsky S-58, elicottero della United States Army
 Choctaw – mossa del pattinaggio di figura

Pagine correlate 
 Contea di Choctaw